Claro — operadora de telecomunicações.
 Claro (Suíça) — comuna suíça.